Чемпионат Японии по фигурному катанию 2005—2006 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 74-й по счету чемпионат Японии. Он проходил в Токио с 23 по 25 декабря 2005 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании и в спортивных танцах на льду. Победители отбирались на Чемпионат Четырёх континентов и Чемпионат мира 2006 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Ссылки 
 Japan Figure Skating Championships

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2005 год в фигурном катании
2006 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Спортивные соревнования в Токио
Декабрь 2005 года
Спорт в Японии в 2005 году